Suka Marga (Bengkunat Belimbing), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de Indonesische provincie Lampung
Suka Marga (Curup Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de Indonesische provincie Lampung
Suka Marga (Merapi Barat),  een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
Suka Marga (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
Suka Marga (Suoh), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de Indonesische provincie Lampung